Анато́лий Петро́вич Гужви́н (25 марта 1946, Ахтубинск — 17 августа 2004, Сочи, Россия) — губернатор Астраханской области в 1991—2004 годах.

Биография 
Родился в городе Ахтубинск Астраханской области. Трудовой путь начал в 1962 электромехаником на Владимирском судоремонтном заводе (Астраханская область). В 1964 становится лаборантом Астраханского речного училища.

В 1970 окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства (ныне Астраханский государственный технический университет) по специальности «инженер-электромеханик», стал преподавателем в Астраханском речном училище. В 1972 становится заведующим отделом комсомольских организаций Астраханского горкома ВЛКСМ. В 1974—1980 — первый секретарь Трусовского райкома ВЛКСМ города Астрахани, затем первый секретарь Астраханского горкома ВЛКСМ. C 1980 по 1985 — первый секретарь Камызякского райкома КПСС Астраханской области, во время пребывания в должности окончил в 1984 Саратовскую Высшую партийную школу с квалификацией «политолог». В дальнейшем стал секретарем, а затем вторым секретарем Астраханского обкома КПСС.

В 1987—1991 — председатель исполкома Астраханского областного Совета народных депутатов. В 41 год Гужвин стал самым молодым председателем облисполкома в СССР. Также он стал первым коренным астраханцем на этой должности.

Депутат Астраханского областного Совета (1977—1991), депутат Верховного Совета РСФСР XI созыва (1988—1990), народный депутат РФ («Коммунисты России») (1990—1993).

Губернатор (Глава Администрации) 
28 августа 1991 Анатолий Петрович Гужвин был назначен главой администрации Астраханской области, 8 декабря 1996 был избран на этот пост с результатом в 52,45 % голосов. 3 декабря 2000 он снова одерживает победу на выборах, на сей раз набрав 81,4 % голосов.

С 1996 по 2000 входил в состав Совета Федерации как губернатор. Занимал должность Заместителя председателя Комитета по делам Содружества Независимых Государств.

С 13 марта по 27 сентября 2002 — член президиума Государственного совета Российской Федерации.

Скончался в Сочи от инфаркта миокарда. После его смерти в области был объявлен трёхдневный траур. Похоронен на городском кладбище по улице Рождественского.

Память 
В честь Анатолия Гужвина названы:
 Школа одарённых детей им. А. П. Гужвина в Астрахани;
 Раздорская средняя общеобразовательная школа им. Губернатора А. П. Гужвина в селе Раздор Камызякского района Астраханской области;
 Проспект Губернатора Анатолия Гужвина в Астрахани;
 Судоремонтный судостроительный завод им А. П. Гужвина;
 Малое гидрографическое судно «Анатолий Гужвин» (ГС-301) проекта 872 Каспийской флотилии;
 Лицей № 1 им. А. П. Гужвина и улица в городе Камызяк.
 На улице Эспланадной, 34 установлена мемориальная доска "В этом доме жил с 1986 по 2004 гг. первый губернатор Астраханской области Гужвин Анатолий Петрович"
 25 марта 2021 года на Аллее Славы Земли Астраханской был установлен бюст Анатолию Петровичу Гужвину.

Семья 
Жена: Надежда Николаевна Гужвина. Дети: Пётр Анатольевич Гужвин, Елена Анатольевна Гужвина. Внуки: Игорь, Ольга, Кирилл, Михаил и Мария.

Награды и звания 
Государственные:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (13 октября 1998) — за заслуги перед государством в большой вклад в социально-экономическое развитие области
 Орден «За военные заслуги» (23 сентября 2002) — за большой вклад в обеспечение обороноспособности Российской Федерации
 Орден Дружбы (1 сентября 1995) — за большой вклад в освоение Астраханского газоконденсатного месторождения и создание газохимического комплекса
 Орден «Знак Почёта» (1980)
 Орден «За заслуги перед Астраханской областью»
Церковные:
 Орден Святого митрополита Московского Иннокентия III степени
 Орден Преподобного Сергия Радонежского I степени (2002)
Грамоты и звания:
 Почётная грамота Правительства РФ (25 марта 1996) — за заслуги в проведении социальной и экономической политики государства в Астраханской области и многолетний добросовестный труд
 Лауреат Премии Мира и Духовного Согласия президента Республики Казахстан
 Почётный гражданин города Астрахань (2004, посмертно)
 Почётный гражданин города Ахтубинск (2004, посмертно)
 Лауреат Президентской премии мира и духовного согласия Республики Казахстан (1993).

Примечания 

Народные депутаты России
Губернаторы Астраханской области
Почётные граждане Астрахани
Члены Совета Федерации России (1996—2000)
Первые секретари районных (в городах) комитетов ВЛКСМ
Вторые секретари Астраханского обкома КПСС
Председатели Астраханского облисполкома
Первые секретари районных комитетов КПСС
Члены городских комитетов ВЛКСМ
Члены партии «Наш дом — Россия»
Лауреаты Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан — Лидера нации
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные в Астрахани